Donald Scott (1928-2013), boxeur britannique
Donald Scott (né en 1992), athlète américain